Hansen-Løve est le patronyme de plusieurs personnalités françaises d'origine danoise :
 Laurence Hansen-Løve (1948-), professeur de philosophie, mère des deux suivants ;
 Mia Hansen-Løve, réalisatrice française née en 1981 ;
 Sven Hansen-Løve, son frère (dit Sven Løve), disc jockey, scénariste et nouvelliste français né en 1973.

Voir aussi